Název Skochovice má více sídel:

 Skochovice (Nový Bydžov) – část města Nový Bydžov, okres Hradec Králové
 Skochovice (Vrané nad Vltavou) – část obce Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

Externí odkazy